Hyalonema — рід шестипроменевих губок родини Hyalonematidae. Містить 113 видів.

Види 
 Підрід Corynonema Ijima, 1927
 Hyalonema calix Schulze, 1904
 Hyalonema clathratum Ijima, 1895
 Hyalonema cupressiferum Schulze, 1893
 Hyalonema depressum (Schulze, 1886)
 Hyalonema grandancora Lendenfeld, 1915
 Hyalonema hercules Schulze, 1899
 Hyalonema intersubgenerica Tabachnick, Janussen & Menschenina, 2008
 Hyalonema natalense (Lévi, 1964)
 Hyalonema owstoni Ijima, 1894
 Hyalonema placuna Lendenfeld, 1915
 Hyalonema populiferum Schulze, 1899
 Hyalonema rotundum Ijima, 1927
 Hyalonema tenuifusum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema tylostylum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema weltneri Schulze, 1895
 Підрід Coscinonema Ijima, 1927
 Hyalonema conus Schulze, 1886
 Hyalonema elegans (Schulze, 1886)
 Hyalonema gracile Schulze, 1886
 Hyalonema indicum Schulze, 1895
 Hyalonema kentii (Schmidt, 1880)
 Hyalonema kirkpatricki Ijima, 1927
 Hyalonema lamella Schulze, 1900
 Hyalonema ovatum Okada, 1932
 Hyalonema pateriferum Wilson, 1904
 Hyalonema polycoelum Lévi & Lévi, 1989
 Hyalonema schmidti Schulze, 1899
 Hyalonema tenue Schulze, 1887
 Hyalonema toxeres Thomson, 1873
 Підрід Cyliconema Ijima, 1927
 Hyalonema abyssale (Lévi, 1964)
 Hyalonema apertum Schulze, 1886
 Hyalonema clavapinulata Tabachnick, Janussen & Menschenina, 2008
 Hyalonema coniforme Schulze, 1904
 Hyalonema conqueror Tabachnick, Menshenina, Lopes & Hajdu, 2009
 Hyalonema curvisclera (Lévi, 1964)
 Hyalonema drygalskii Schulze & Kirkpatrick, 1910
 Hyalonema eupinnulum (Lévi, 1964)
 Hyalonema globiferum Schulze, 1904
 Hyalonema hozawai Okada, 1932
 Hyalonema infundibulum Topsent, 1896
 Hyalonema keiense Ijima, 1927
 Hyalonema lanceolata Tabachnick, Janussen & Menschenina, 2008
 Hyalonema madagascarense (Lévi, 1964)
 Hyalonema martabanense Schulze, 1900
 Hyalonema masoni Schulze, 1895
 Hyalonema molle Schulze, 1904
 Hyalonema nicobaricum Schulze, 1904
 Hyalonema ovatum Ijima, 1895
 Hyalonema pirum' Schulze, 1895
 Hyalonema polycaulum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema rapa Schulze, 1900
 Hyalonema simile Schulze, 1904
 Hyalonema somalicum Schulze, 1904
 Hyalonema tasmani (Lévi, 1964)
 Hyalonema tenerum Schulze, 1886
 Hyalonema thomsoni Marshall, 1875
 Hyalonema timorense Ijima, 1927
 Hyalonema tulipa Schulze, 1904
 Hyalonema valdiviae Schulze, 1904
 Підрід Hyalonema Gray, 1832
 Hyalonema intermedium Ijima, 1927
 Hyalonema keianum (Ijima, 1927)
 †Hyalonema parallelum (McCoy, 1844)
 Hyalonema pellucidum Ijima, 1894
 Hyalonema proximum Schulze, 1904
 Hyalonema sieboldii Gray, 1835
 Hyalonema soelae Tabachnick, Janussen & Menschenina, 2008
 Підрід Ijimaonema Özdikmen, 2009
 Hyalonema aculeatum Schulze, 1895
 Hyalonema cebuense Higgin, 1875
 Hyalonema clavigerum Schulze, 1886
 Hyalonema globus Schulze, 1886
 Hyalonema heideri Schulze, 1895
 Hyalonema topsenti Ijima, 1927
 Підрід Leptonema Lendenfeld, 1915
 Hyalonema acuferum Schulze, 1893
 Hyalonema campanula Lendenfeld, 1915
 Hyalonema choaniferum (Lévi, 1964)
 Hyalonema divergens Schulze, 1887
 Hyalonema flagelliferum Ijima, 1927
 Hyalonema lusitanicum Bocage, 1864
 Hyalonema ovuliferum Schulze, 1899
 Hyalonema solutum Schulze, 1904
 Hyalonema spatha Tabachnick & Lévi, 2000
 Hyalonema urna Schulze, 1904
 Підрід Onconema Ijima, 1927
 Hyalonema agassizi Lendenfeld, 1915
 Hyalonema obtusum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema uncinata Tabachnick & Lévi, 2000
 Підрід Oonema Lendenfeld, 1915
 Hyalonema aequatoriale Lendenfeld, 1915
 Hyalonema bianchoratum Wilson, 1904
 Hyalonema bipinnulum (Lévi, 1964)
 Hyalonema crassipinulum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema densum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema geminatum' Lendenfeld, 1915
 Hyalonema henshawi' Lendenfeld, 1915
 Hyalonema microstauractina Tabachnick & Lévi, 2000
 Hyalonema ovichela (Lévi, 1964)
 Hyalonema pedunculatum Wilson, 1904
 Hyalonema robustum Schulze, 1886
 Hyalonema sequoia Lendenfeld, 1915
 Hyalonema trifidum (Lévi, 1964)
 Hyalonema umbraculum (Lendenfeld, 1915)
 Підрід Paradisconema Ijima, 1927
 Hyalonema alcocki Schulze, 1895
 Hyalonema investigatoris Schulze, 1900
 Hyalonema vosmaeri Ijima, 1927
 Підрід Phialonemiella Tabachnick & Menshenina, 2002
 Hyalonema brevancora Lendenfeld, 1915
 Підрід Prionema Lendenfeld, 1915
 Hyalonema agujanum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema azuerone Lendenfeld, 1915
 Hyalonema crassum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema dufresnei Tabachnick, Menshenina, Lopes & Hajdu, 2009
 Hyalonema fimbriatum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema pinulifusum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema poculum Schulze, 1886
 Hyalonema repletum Reiswig, 2000
 Hyalonema spinosum Lendenfeld, 1915
 Hyalonema validum Schulze, 1904
 Підрід Thamnonemiella Tabachnick & Menshenina, 2002
 Hyalonema thamnophorum'' (Ijima, 1927)

Примітки 

Амфідискосиди
Роди губок